Калонн () — французская фамилия. Известные носители:

 Калонн, Альфонс-Бернар (1818—?) — французский литератор и публицист.
 Калонн, Шарль Александр (1734—1802) — французский государственный деятель.